Psammocinia är ett släkte av svampdjur. Psammocinia ingår i familjen Irciniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Psammocinia